Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1998, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Maria Lankowitz du 6 au .

Patty Schnyder remporte le simple dames. En finale, elle bat Gala León García, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura Montalvo et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 1998 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1998
Autriche
Sport en Autriche en 1998
Tennis en juillet 1998